Sandy Point :

 
 
 
 Sandy Point (Chili), ancien nom de Punta Arenas
 Sandy Point (Texas)
 Sandy Point Town, à Saint-Christophe-et-Niévès